Resultats del Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1 de la temporada 1988, disputat al circuit de Ciutat de Mèxic el 29 de maig del 1988.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 17. 468

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 18. 608 (a la volta 52)

Referències 
 

Mèxic
1988